Corne peut désigner :

Biologie 
 Corne, une extrémité protubérante de la peau chez certains animaux, notamment portée sur la tête,
 Corne, une matière première issu de cornes animales, des ongles ou des sabots,
 Corne, composant de la griffe des vertébrés amniotes, 
 Corne, un type de peau épaissie et rugueuse,
  peut faire référence à :
 une ammonite, un céphalopode marin fossile,
 l'hippocampe, une structure du cerveau,
 Corne, une variété de noix du Périgord,
 Corne grecque, un légume

Objets 

 Corne, une famille d'instruments à vent faits d'une corne animale ou dont la forme rappelle une corne animale,
 Corne, un ustensile de cuisine,
 Corne, une marque effectuée dans le coin supérieur libre de la page d'un livre,
 Corne, un espar terminé à une de ses extrémités par une mâchoire dans le domaine maritime,
 une forme courbe se terminant en pointe,
 Corne à boire, une sorte de contenant pour boire fait avec une corne,
 Corne à poudre, un contenant pour de la poudre à canon, pour recharger par exemple une arquebuse,
 Corne d'abondance, un objet mythologique,

Toponymes

La Corne, une municipalité de la MRC Abitibi, province de Québec.
 Fort de La Corne, un fort de Nouvelle-France.
 Rivière La Corne, un affluent de la rivière Harricana, coulant dans La Corne et Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
 Rivière à la Corne, un affluent de la rivière Trenche, coulant dans la Réserve écologique J.-Clovis-Laflamme, dans le territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Ruisseau à la Corne, un affluent de la rivière aux Rats, traversant Saint-Stanislas et Saint-Eugène-d'Argentenay, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Lac La Corne, situé dans La Corne, en Abitibi, au Québec.
 Lac la Corne, situé dans le territoire non organisé de Lac-Nilgaut, dans le Pontiac (Outaouais), dans la région administrative de l'Outaouais, au Québec.
 Lac la Corne, dans le territoire non organisé de Rivière-de-la-Savane, MRC de Mékinac, en Mauricie, au Québec.
 Lac La Corne, dans le territoire non organisé de Lac-au-Brochet, MRC La Haute-Côte-Nord, au Québec.
 Lac de la Corne, dans le territoire non organisé de Lac-au-Brochet, MRC La Haute-Côte-Nord, au Québec.

La Corne, une rivière française du département Saône-et-Loire.

Autres 
 Corne de l'Afrique, une péninsule de l'Afrique de l'Est.
 Corne d'Or, un estuaire se jetant dans le Bosphore à Istanbul, en Turquie.

Patronyme 

 Louis de La Corne (1703-1761), militaire français
 Léonce Corne (1894-1977), acteur français
 Soizic Corne (née en 1946), journaliste, animatrice de radio et de télévision, productrice et artiste peintre française.

Personnage de fiction 
 Tout en corne, personnage de la série de bande dessinée Coccinelle.

Voir aussi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Corn, une commune française située dans le département du Lot
 Corné, une commune française située dans le département de Maine-et-Loire
 Cornaille, une représentation traditionnelle en bois d'une vache
 Cornemuse, un instrument à vent
 Bicorne, un chapeau à deux "cornes"
 , corne en anglais,
  (البوق), la corne en arabe.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme